Місто:
 Берестечко — Волинська область, Горохівський район
Села:
 Берестечко — Рівненська область, Дубенський район

 Берестечко — колишня назва села Дземброня Верховинського району Івано-Франківської області
Інше:
 Берестечко — історичний роман у віршах Ліни Костенко.